Mińsk Mazowiecki – miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu mińskiego i gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki
 Mińsk Mazowiecki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim
 Mińsk Mazowiecki – dawna gromada
 Mińsk Mazowiecki – stacja kolejowa w Mińsku Mazowieckim, w województwie mazowieckim
 ZNTK „Mińsk Mazowiecki” – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki"

Zobacz też 
 Mińsk, Mińsk Mazowiecki Anielina, Powiat miński, Walki o Dęblin i Mińsk Mazowiecki (1920)